Terebinto es el nombre común de dos árboles de la familia de las anacardiáceas:

 La cornicabra, especie europea; o
 El aguaribay, especie de América del Sur.